Giffard peut désigner :

Personnalités
 Alexandre S. Giffard, peintre actif au Québec entre 1863 et 1879
 Gautier Giffard est le nom de plusieurs personnages normands ou anglo-normands.
 George Giffard (1886-1964), lieutenant-général britannique.
 Godfrey Giffard (v.1235 - 1302), évêque, ministre, grand chancelier d'Angleterre.
 Hardinge  Giffard (1823-1921), barrister, homme politique et ministre britannique,
 Henri Giffard (1825 - 1882), inventeur de l'injecteur Giffard et du dirigeable à vapeur,
 Nicolas Giffard (1950), joueur d'échecs français,
 Pierre Giffard (1853 - 1922), journaliste, grand reporter et patron de presse. Créateur de la course cycliste « Paris-Brest-Paris » et en 1896 du « Marathon de Paris »,
 Robert Giffard (v. 1589 - 1668), médecin et pionnier de la Nouvelle-France,
 la famille Giffard, une famille noble normande.

Marque
 La marque angevine de liqueurs Giffard, du nom de son créateur, produisant notamment menthe-pastille et du guignolet.

Lieux géographiques
 Beuzeville-la-Giffard , une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie.
 Giffard, ancienne municipalité du Québec fusionnée à Beauport.
 Lac Giffard, un plan d'eau du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Objet
 Un type d'hydro-éjecteur est appelé giffard.

Patronyme normand